WCF henviser til flere artikler:
 Wild Chimpanzee Foundation
 Windows Communications Foundation
 Women's Campaign Forum
 Workers Compensation Fund
 World Carillion Federation
 World Chambers Federation
 World Championship Fighting
 World Cocoa Foundation
 World Congress of Faiths
 World Congress of Families
 World Croquet Federation
 World Cultural Foundations
 World Curling Federation
 Worshipful Company of Farriers